La classifica perpetua della Primera División argentina è una speciale classifica che raggruppa i risultati complessivi di tutte le squadre che hanno disputato almeno una stagione nel massimo campionato argentino di calcio.

Classifica
Aggiornata al campionato 2022.

Note

Collegamenti esterni
Osvaldo José Gorgazzi. Argentina All-Time Table – Professional era (1931 - 2001/02). Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Aggiornato al 25 ottobre 2010. 
Osvaldo José Gorgazzi. Final Tables Argentina 2001-2010 – First Division 2002/03. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Aggiornato al 25 ottobre 2010. 
Osvaldo José Gorgazzi. Final Tables Argentina 2001-2010 – First Division 2004/05. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Aggiornato al 25 ottobre 2010. 
Osvaldo José Gorgazzi. Final Tables Argentina 2001-2010 – First Division 2005/06. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Aggiornato al 25 ottobre 2010. 
Juan Pablo Andrés. Argentina 2006/07. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Aggiornato al 25 ottobre 2010. 
Juan Pablo Andrés. Argentina 2007/08. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Aggiornato al 25 ottobre 2010. 
Juan Pablo Andrés. Argentina 2008/09. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Aggiornato al 25 ottobre 2010. 
Juan Pablo Andrés. Argentina 2009/10. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Aggiornato al 25 ottobre 2010. 
 
 
 

 
Argentina